Een verkeersweg:
 N982 (België)
 N982 (Nederland), zie Provinciale weg 982

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing